Reinhardtsdorf ist der Name folgender Orte:

 Reinhardtsdorf (Gadebusch), Ortsteil der Stadt Gadebusch im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Reinhardtsdorf (Reinhardtsdorf-Schöna), Ortsteil der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen